Граник може да се односи на:
 Граник (река) - река у Турској
 Граник (бог) - бог из грчке митологије

Види још 
 Битка код Граника